Рустам Иванович Аджи (род. 3 марта 1973 года в Жданове) — украинский борец греко-римского стиля, чемпион и бронзовый призёр чемпионатов мира, бронзовый призёр чемпионата Европы 1997, участник двух Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта Украины по греко-римской борьбе. Первый в истории независимой Украины чемпион мира по греко-римской борьбе.

Ранние годы 
Родился в Мариуполе, который в то время назывался Жданов. Отец — русский, Иван Ильич Тинтун, мать — цыганка, Земфира Асановна Аджи. Так как родители жили в гражданском браке, Рустам был записан на фамилию матери. Себя считает цыганом. Кроме Рустама, у супругов было ещё пятеро детей. Все восемь членов семьи жили в небольшой двухкомнатной квартире с водой и туалетом на улице. Детство было бедным, отец был простым рабочим по благоустройству парка им. Петровского, мать, как и многие другие представительницы её национальности, гадала или торговала.

Спортивная карьера 
Борьбой начал заниматься с 1982 года. Первый тренер — Николай Пустовалов, впоследствии тренировался у Геннадия Узуна. Последний помог Рустаму переселиться в общежитие, потому что парню было трудно полноценно заниматься спортом и жить в тесной шумной и душной квартире. Впоследствии несколько улучшилось и материальное положение спортсмена, который начал получать сбалансированное питание на сборах, проходивших по семь-восемь раз в год. В 1989 году Аджи стал чемпионом Советского Союза среди юношей, а в 1992 году — среди молодёжи, начал получать относительно достойную зарплату.

В 1992 году стал вице-чемпионом Европы среди молодёжи. Выступал за борцовские клубы «Азовмаш» и «Геликон» (оба Мариуполь). Чемпион (1993—1994, 1998) и обладатель Кубка (1998—2000) Украины. Сразу же после его победы на чемпионате мира 1995 года к Рустаму Аджи подошёл чемпион мира, олимпийский чемпион, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и предложил квартиру в Москве и хорошую зарплату, только чтобы Рустам переехал в Россию. Аджи отказался, потому что не хотел проявлять неблагодарность по отношению к тренерам и клубу, которые так много для него сделали. Вместо этого президент клуба «Азовмаш» Александр Савчук вручил ему ключи от машины и трёхкомнатной квартиры. В настоящее время семья Аджи расширила её, приобретя соседнюю двухкомнатную квартиру.

На Олимпийских играх 2000 года в Сиднее Аджи не вышел из отборочной группы. Первый матч у белоруса Копытова он выиграл за 40 секунд, однако в другом матче за пять секунд проиграл поляку Рышарду Вольны, растратив преимущество в два пункта, хотя на чемпионате мира выиграл у него со счётом 7:2.

В 2004 году после нескольких поражений от молодого Владимира Шацких, который впоследствии стал вторым после Аджи украинским чемпионом мира по греко-римской борьбе, Рустам завершил выступления. Хотя на тот момент ему был всего 31 год — небольшой возраст для борца, Аджи решил не принимать участия в соревнованиях, поскольку считал недопустимым для себя не быть первым.

К тому времени он заочно окончил Донецкий институт физкультуры. Спортсмен перешёл на тренерскую работу. Стал тренером спортивного клуба «Азовмаш», с 2005 года начал тренировать молодёжную сборную Украины по греко-римской борьбе. За пять лет сборная команды Украины, возглавляемая Аджи, завоевала 27 медалей на чемпионатах Европы и мира. В 2013 году получил медаль «За труд и доблесть» за подготовку бронзового призёра по греко-римской борьбе на летней Универсиаде 2013 Дмитрия Пышкова.

Личная жизнь 
Женился Рустам Аджи в 20 лет. С женой Натальей познакомился, когда гулял по центру Мариуполя. Она работала поваром в детском саду, в настоящее время — в городском бюро технической инвентаризации. В 1993 году Аджи стал отцом, сына назвали Рустамом. Через три года родился второй сын Максим.

Увлекается баскетболом, болеет за «Азовмаш».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте wrestling.ncp.ru,

Борцы Украины
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Спортсмены Мариуполя